Mycenastrum är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Mycenastrum i familjen Agaricaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen läderbollar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Mycenastrum